Flaga powiatu ostrowskiego (mazowieckiego)
 Flaga powiatu ostrowskiego (wielkopolskiego)